Дивізія А 1986—1987 — 69-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул втретє поспіль здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Бухарест) взяв участь у Кубку кубків 1987—1988 як фіналіст Кубку Румунії 1986—1987.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1986—1987
Румунія
Румунія
1986 у румунському спорті
1987 у румунському спорті